Il nome Stephen Hughes può riferirsi a diverse persone:
Stephen Hughes – politico britannico
Stephen Hughes – (1976) calciatore britannico
Stephen Hughes – (1982) calciatore britannico